

Biografia 
Discendente da una storica e nobile famiglia presente sul territorio friulano sin dal XV secolo, ma di ascendenza alemanna, è nato nel 1952 a Tavagnacco (Udine), dal nobile Corrado Alvise Bulfone, cavaliere di Grazia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, cavaliere dell'Ordine al Merito di Savoia e dalla Signora Cesira Peressotti.

Coltiva da sempre l'interesse per la storia friulana, le tradizioni e l'antico mondo agreste friulano. La sperimentazione, in ogni campo artistico (specialmente nella pittura, scultura e fotografia) caratterizza l'evoluzione della sua produzione, mantenendo però ineludibile il filo conduttore della sua poetica che ha sempre fatto dell'attenzione all'elemento naturalistico e all'ambiente umano il suo punto di forza. Le opere dell'artista, da anni, alternano le incursioni nell'astrattismo geometrico con il ritorno ai consueti e più rassicuranti schemi del figurativo.
Nelle sue opere non manca una riflessione storica sulla tradizione pittorica del passato e in particolare su quegli artisti che più ne hanno condizionato la produzione, basti pensare a Giuseppe Barazzutti, Marco Davanzo, Napoleone Pellis per le opere figurative e metafisiche; certe opere richiamano a questi artisti al loro messaggio che però è estraneo da ogni forma di sentimentalismo romantico, il quale, dopo l'impatto delle avanguardie ha recuperato solo in parte il valore oggettivo dell'immagine. 
All'interno della sua produzione si può rilevare un cambiamento, e una ricerca più introspettiva dopo l'esperienza composteliana, avendo intrapreso il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela nella primavera del 2008; dopo tale esperienza, spirituale e fisica, la sua produzione ha riscoperto nuovo slancio e nuovi orizzonti sia nel campo pittorico, che nel campo della fotografia e degli scritti.
Legato anche al mondo del design, negli anni ottanta ha collaborato con il designer sloveno Oskar Kogoj; dalla collaborazione ne è scaturita la collezione Natura firmata dal designer, tale collezione è incentrata sullo studio di oggetti d'uso comune, richiamanti la natura nelle sue molteplici forme ed espressioni.
La pittura rimane altresì l'elemento principale della ricerca dell'artista che gli permetterà, già dagli anni settanta, di ricevere vari riconoscimenti, partecipando con sue opere a vari concorsi anche a carattere internazionale, non che a presenziare sul territorio nazionale con varie esposizioni.

Opere 
Le opere dell'artista si trovano presso collezionisti privati ed Enti in Italia e all'estero. È possibile visitare la collezione di dipinti donata al comune di Tavagnacco nel 2003, i quadri esposti nella sede del comune di Sauris (Ud), alcune sue opere presenti in Ungheria, Belgio, Milano, Genova et cetera.

Libri e articoli 
 Quasi o sberlares (Quasi griderei), 1978. Libro di poesia in lingua friulana.
 Odors (Odori), 1991. Libro di poesia in lingua friulana.
 Filainis (Legami), 1993. Libro di poesia in lingua friulana e disegni a china.
 Nainis, 2003. Libro di poesia e prosa in lingua friulana.
 Il peso dei passi, 2019. Raccolta di poesie e grafiche sul Cammino di Santiago de Compostela.
 Articoli vari aventi come tema l'arte e la storia apparsi sul Messaggero Veneto

Grazie ai suoi scritti ha ricevuto riconoscimenti sia da Enti pubblici che da Associazioni.

Alcuni riconoscimenti e partecipazioni 
1971, personale presso il salone delle feste del comune di Arta Terme (Ud);
1982, viene premiato al concorso fotografico “Immagini della Nostra Terra”;
1994, è presente in Ungheria con delle sue opere (paese a cui rimarrà legato e al quale guarderà per le similitudini con la cultura e storia friulana);
1995, personale dal titolo “Il volto e la parola” presso la sala del Centro Etnografico del comune di Sauris (Ud);
1995, premio Internazionale di Pittura promosso dalla “Galleria Eustachi” di Milano;
1995, viene selezionato al “V festival della pittura Internazionale” di San Remo (Im);
1997, personale dal titolo “Terzo Millennio, il colore nella luce, per la luce”, Centro Etnografico di Sauris (Ud);
1998, partecipa ad una collettiva d'arte promossa dal Lyon's Club di Genova;
1998, primo premio alla rassegna d'arte contemporanea patrocinata dal comune di Buttrio (Ud);
1998, viene selezionato per la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea “Trofeo Remo Brindisi”, istituita sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica e del Ministero dei Beni Culturali, Mensola – Castello Estense;
1999, personale “Sauris, pennellate in fiera”, presso la galleria d'arte “La Fenice”, Udine;
2001, II premio al concorso di pittura intitolato “I Luoghi di Pasolini”, Casarsa della Delizia (Pn);
2002, partecipa all'esposizione d'Arte Contemporanea tenutasi presso la galleria "Tiepolo" di Udine;
2002, personale “Il Colore del Ricordo”, comune di Tavagnacco (Ud);
2003, personale “Eros”, presso il forte militare di Santa Margherita del Gruagno (Ud);
2003, personale “Cormor”, presso il complesso di villa Tinin, Feletto Umberto (Ud);
2004, personale “Il bianco ed il nero, l'anima del colore” presso il locale “Uau” di Feletto Umberto, Udine;
2009, personale di fotografia intitolata “In cammino verso Santiago de Compostela”, presso i locali di villa Tinin, Feletto Umberto (Ud);
2009, personale “Opera” presso villa de Brandis, sede permanente di attività culturali del comune di San Giovanni al Natisone (Ud);
2009, primo premio al VII concorso di pittura organizzato dal comune di Pasian di Prato (Ud);
2013, personale “Roggia, d'acque il filo”, presso la chiesa di San Leonardo, Tavagnacco (Ud);
2015, personale “Lavia di sorgenti d'anima”, presso le sale della comunità nell'antico borgo fortificato di Santa Margherita del Gruagno (Ud);
2016, viene selezionato per esporre, assieme ad altri artisti fra cui Giorgio Celiberti e Gianni Borta, nella collettiva dal titolo "Il Volo", 55 anni delle Frecce tricolori, Al Doge - villa Manin di Passariano (Ud);
2016, personale "Lavia, acqua di sorgenti", villa Ermacora, Martignacco (Ud);
2017, I premio al concorso ex tempore "Premio Arte Coseano", Coseano (Ud);
2017, I premio alla VII Biennale di poesia dedicata a "Nelso Tracanelli", San Michele al Tagliamento (Ve);
2022, finalista nella sezione "poesia edita" del premio letterario "I Murazzi" X edizione, Torino.

Onorificenze

Bibliografia 
 Arte in Collina 2004, Licio Daminani, catalogo a cura della Comunità collinare e Provincia di Udine, Grafica e stampa Menini Spilimbergo, 2004
 Artisti e Colori in villa, Vittorio Sutto, Villa de Brandis a San Giovanni al Natisone (Ud), 2002
 Scrivendo d'arte. 1977-2002: autori, cronache, recensioni, appunti di arte figurativa in Friuli-Venezia Giulia, Vito Sutto, Circolo Culturale "Il Colle", Cartostampa Chiandetti, Reana del Rojale-(Ud), 2002
 Peraspera. Appunti di viaggio: il 2000, Vito Sutto, Chiandetti editore, Udine, 2000
 Bimbi e anziani in un abbraccio di crescita, 2001 - Anno mondiale del bambino, Mostra pittorica di Artisti Regionali e dell'Alpe Adria, a cura dell'ADA (Associazione per i diritti degli anziali) e del Comune di Trieste, Trieste, 2001
 Cormor. Ricordando a colori, Vania Gransinigh, Arti Grafiche Friulane (Ud), 2003
 Dizionario Biografico Friulano, Gianni Nazzi (a cura di), Ribis Editore, Udine, 1992 
 Il volto e la parola, critica a cura di Daniela Zanella, catalogo della personale tenutasi presso il Centro Etnografico di Sauris (Ud), 1995
 Lavia, di sorgenti d'anima, con il patrocinio di: Comune di Moruzzo, Comune di Martignacco, Comunità Collinare del Friuli e BCC Friuli Centrale,  Cartostampa Chiandetti srl, Reana del Rojale (Ud), 2015 
 L'élite. Selezione Arte Italiana. XXIII edizione, Salvatore Pedicaro (a cura di), Grafiche Salin (Co), 1997
 La Patrie dal Friul, mensile di cultura e storia friulana, direttore Federico de Rossi, Udine, n. III marzo 1992
 Messaggero Veneto, Vita Cattolica et cetera, articoli apparsi su quotidiani e mensili vari
 Parlando d'arte, Luigi Treu, Arti Grafiche Friulane (Ud), 2006
 Roggia, d'acque il filo, Circolo Culturale Cavalicco Duemila, Cartostampa Chiandetti srl, Reana del Rojale (Ud), 2013
 Terzo millennio: il colore nella luce, per la luce, critica a cura di Vania Gransinigh, catalogo della personale tenutasi nel 1997 a Pordenone

Voci correlate 
 Astrattismo

Collegamenti esterni 
 Comune di Tavagnacco: http://www.comune.tavagnacco.ud.it/index_html?set_language=it
 Catalogo della personale "Roggia d'acque il filo" (2013): http://www.comune.tavagnacco.ud.it/file/ufficio-cultura/Catalogo_Bulfone.pdf
 Friulionline: http://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/bulfone-dona-quattro-quadri/
 Periodico “Il Ponte”: 
 Comune di San Giovanni al Natisone: http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it
 Pittori Italiani: http://www.italianpainters.it/x_pittori_italiani.htm
 Conferenza tenuta nelle sale del comune di Moruzzo: 
 Recensione sulla personale “Opera”: https://web.archive.org/web/20150414114802/http://infondazione.it/eventi/mostra-opera